MCP est un sigle pouvant signifier:
 matériau à changement de phase ;
 Microsoft Certified Professional ;
 mission comptable permanente ;
 Master Control Program, le système d'exploitation des mainframes de gamme A de Burroughs Corporation ; de là (ironiquement) le nom d'un personnage du film Tron : Maître Contrôle Principal (Master Control Program), un programme informatique ayant pris le contrôle du système ;
 microchannel plate (galette de microcanaux) ;
  ;
 Malayan Communist Party (parti communiste malais) ;
 métacarpo-phalangienne (articulation) ;
 moto-club pirate : un moto-club n'étant pas ou plus déclaré en préfecture ;
 Mod Coder Pack (anciennement Minecraft Coder Pack) : un pack d'outils permettant de décompiler, modifier puis recompiler le code du jeu vidéo Minecraft, afin d'y ajouter ou d'y modifier du contenu ;
 monocyte chemotactic protein, une chimiokine ;
 méthylcyclopropane (voir 1-méthylcyclopropène) ;
 media and communications processor, un composant des chipsets nForce conçus par NVIDIA.
 Méta Catalogue de Prescriptible, un composant du circuit du médicament.